Гран-при Бразилии 1996 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе в Интерлагос, Бразилия. Соревнования состоялись 31 марта 1996 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:21,547
 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:18,111
 Тарсо Маркес и Педру Динис получили штраф в виде аннулирования квалификационного времени соответственно за старт "с толкача" и игнорирование сигнала заезда в боксы. Оба гонщика стартовали с последних мест стартовой решётки.
 Джонни Херберт, пересевший на запасную машину из-за проблем с электрикой на основном автомобиле, стартовал с пит-лейн
 Гонка проходила под сильным дождём.
 Первый старт: Тарсо Маркес.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии